

Astronomia
 Albareto, meteorite caduto nel 1766 in provincia di Modena

Geografia
 Albareto, quartiere di Modena
 Albareto, frazione di Fontanellato in provincia di Parma
 Albareto, frazione di Molare in provincia di Alessandria
 Albareto, frazione di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza
 Albareto, comune in provincia di Parma